Бузин — русская фамилия. Известные носители:
 Бузин, Александр Сергеевич (1976—1996) — младший сержант, Герой России (1996).
 Бузин, Александр Иванович (1925—2022) — советский и российский учёный-искусствовед, профессор.
 Бузин, Андрей Юрьевич (род. 1955) — сопредседатель совета движения «Голос» с 2013 года, председатель «Межрегионального объединения избирателей», председатель Центрального выборного комитета по выборам Координационного Совета российской оппозиции в 2013 году.
 Бузин, Аньез (род. 1962) — французский медик.
 Бузин, Аркадий (род. 1960) — советский самбист.
 Бузин, Денис Владимирович (род. 1987) — российский актёр.
 Бузин, Дмитрий Петрович (1903—1992) — советский конструктор в области энергомашиностроения, разработчик проектов турбин, лауреат Сталинских и Ленинских премий (1946, 1951, 1966).
 Бузин, Евгений Иванович (1916—1969) — советский учёный-механик.
 Бузин, Михаил Михайлович (род. 1959) — глава города Арзамаса (2010—2015).

См. также 
 Андре Бузин (род. 1946) — бельгийский художник.
 Рич Бузин (род. 1946) — американский футболист.
 Кеглевич де Бузин — хорватский дворянский род с XIV века.
 Бузин — населённый пункт в составе Загреба, Хорватия.
 Бузин — населённый пункт в общине Скрад, Приморско-Горанска, Хорватия.
 Бузина (значения)